Вендел Жералдо Маурисио э Силва (; 8 апреля 1982, Мариана) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 

Начал карьеру в «Крузейро», в составе которого в 2000 году дебютировал в чемпионате Бразилии. Первые два сезона был игроком запаса, сыграв всего в 4 матчах Серии А, с 2002 года стал проводить больше матчей в основном составе. Трижды выигрывал с «Крузейро» чемпионат штата, по два раза — Кубок Бразилии и Кубок Сул-Минас, а в 2003 году стал чемпионом Бразилии.

Осенью 2004 года перешёл на правах аренды в португальский «Насьонал». Проведя 15 матчей и забив в них 3 мяча, вернулся в Бразилию, но вновь в аренду, на этот раз — в «Сантос». В 2006 году выиграл с командой чемпионат штата.

В августе 2006 года стал игроком французского «Бордо». Дебютировал в матче 5-го тура против «Ниццы» 9 сентября (3:2) и уже в этой игре забил свой первый гол за «Бордо». В целом играл во Франции довольно результативно: забив в первом сезоне всего 6 мячей, в сезонах-2007/08 и 2009/10 забил 12 и 11 мячей соответственно.

В конце 2015 года стал игроком «Гояса».

Достижения 
 Крузейро
 Чемпион Бразилии : 2003
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 2002 (экстра-чемпионат), 2003
 Кубок Бразилии (новый): 2003
 Победитель турнира Сул-Минас: 2001, 2002
 Бордо
 Чемпион Франции: 2008/09
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 2007/08
 Обладатель Суперкубка Франции: 2008
 Обладатель Кубка Французской лиги: 2006/07 2008/09

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Наутико»